Віляге́-Неф, Віляґе-Неф () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на схід від Парижа, 110 км на південь від Страсбура, 60 км на південь від Кольмара.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1592 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 3648,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Мерія муніципалітету Віляге-Неф, Офіційний сайт 
 Віляге-Неф на сайті французького Національного інституту географії
 Віляге-Неф на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віляге-Неф на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віляге-Неф на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віляге-Неф на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхній Рейн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхній Рейн